El municipio de Sherman (en inglés: Sherman Township) es un municipio ubicado en el condado de Dallas en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 536 habitantes y una densidad poblacional de 5,69 personas por km².

Geografía 
El municipio de Sherman se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 94.12 km², de la cual 94,04 km² corresponden a tierra firme y (0,09 %) 0,08 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 536 personas residiendo en el municipio de Sherman. La densidad de población era de 5,69 hab./km². De los 536 habitantes, el municipio de Sherman estaba compuesto por el 96,46 % blancos, el 0,19 % eran afroamericanos, el 1,31 % eran amerindios y el 2,05 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,12 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Dallas (Misuri)